Tilden (Nebraska) város az USA Nebraska államában
Tilden (Texas) város az USA Texas államában

Tilden nevű személyek
Bill Tilden amerikai teniszező
William A. Tilden angol kémikus